Нищие духом () — выражение из Библии («Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»; Нагорная проповедь; Заповеди блаженства).
 «Нищие духом» (1878) — роман русской писательницы Софьи Мундт, опубликованный под псевдонимом (Долгин С. Нищие духом // «Отечественные записки». — 1878. — № 7).
 «Нищие духом» (1879) — драма в 4 действиях русского прозаика Николая Потехина (Нищие духом. Драма // Огонёк. — 1879. — № 47—50). Первые постановки 26 окт. в СПб. и 6 дек. 1879 в Москве.

Примечания